Travaglia est le patronyme de :

 Renato Travaglia (1965-), pilote de rallye italien
 Simon Travaglia (1964-), écrivain néo-zélandais

Homonymie de patronyme
Patronyme italien